Jason Dunham ist der Name folgender Personen:

* Jason Dunham (Eishockeyspieler) (* 1970), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Jason Dunham (Soldat) (1981–2004), US-amerikanischer Soldat

Jason Dunham ist der Name folgender Schiffe:
 USS Jason Dunham (DDG-109), Zerstörer der United States Navy